La Superliga 2006-2007 è stata la 17ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 25 agosto 2006 e si è conclusa il 2 giugno 2007.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2006-2007.
 Dinamo Mosca e Sinara qualificati alla Coppa UEFA 2007-2008.
 Spartak Mosca non iscritto alla Superliga 2007-2008.

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2006
Calcio a 5 nel 2007